Demetrio II è stato il nome di vari sovrani:
 Demetrio II di Georgia – re di Georgia dal 1270 alla sua morte;
 Demetrio II d'India – re indo-greco tra il 175 e il 170 a.C., oppure nel 140 a.C.;
 Demetrio II Etolico – re di Macedonia dal 239 al 229 a.C.;
 Demetrio II Nicatore – sovrano seleucide dal 145 al 138 a.C.